Mont-Saint-Jean (Costa d'Or)
 Mont-Saint-Jean (Aisne)
 Mont-Saint-Jean (Sarthe)
 Mont Saint-Jean (Luxemburg)